Halsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Halsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar